Завхан — аймак у Монголії
 Завхан (річка) — річка у Монголії